Ягдыг — название населённых пунктов в России:
 Ягдыг — улус в Курумканском районе Бурятии.
 Ягдыг — село в Табасаранском районе Дагестана.